Grabski (forma żeńska: Grabska; liczba mnoga: Grabscy) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 4738 osób.

Etymologia 
Nazwisko pierwszy raz wzmiankowane w 1386 (Grabsky). Nazwa Grabski należy do grupy nazwisk odmiejscowych, powstała poprzez dodanie formantu -ski do nazw miejscowych Grabie, Grab.

Rody szlacheckie 
Nazwisko Grabski nosiło w Rzeczypospolitej kilka rodów szlacheckich. Byli to Grabscy herbu: Dołęga, Grabie, Nałęcz, Pomian i Wczele.

Znani Grabscy 
 Andrzej Feliks Grabski (1934–2000) – polski historyk
 Andrzej Kazimierz Grabski (1908–1965) – polski ekonomista, polityk
 August Grabski (ur. 1971) – polski historyk
 Edward Grabski (1883–1951) – polski ziemianin i przemysłowiec, uczestnik Powstania Wielkopolskiego
 Józef Grabski (ur. 1950) – historyk sztuki
 Leon Grabski (1853–1918) – polityk polski z zaboru pruskiego
 Maciej Władysław Grabski (1934) - profesor Politechniki Warszawskiej
 Stanisław Grabski (1633–1693) h. Wczele - dowódca chorągwi pod Chocimiem 1673, Marszałek Trybunału Koronnego, senator (kasztelan rogoziński)
 Stanisław Grabski (1871–1949) – polski polityk, ekonomista, starszy brat Władysława
 Stanisława Grabska (1922-2008) – teolog, publicystka, artysta plastyk
 Tadeusz Grabski (1929–1998) – polski polityk
 Władysław Grabski (1874–1938) – polski polityk, ekonomista, historyk, twórca reformy walutowej
 Władysław Jan Grabski (1901–1970) – polski pisarz

Przypisy 

Polskie nazwiska